Spears pode referir-se a:

 Britney Spears (1981—), cantora norte-americana;
 Jamie Lynn Spears (1991—), atriz e cantora norte-americana, irmã mais nova de Britney Spears

Desambiguação